Eunice Brookman-Amissah, médecin, femme politique et diplomate ghanéenne ;
 Kwesi Amissah-Arthur (1951-2018), homme politique et économiste ghanéen, vice-président du Ghana ;
 , ancienne deuxième dame du Ghana.